Brunnkogel heißen folgende geographische Objekte:

 Brunnkogel (Hohe Tauern) (2427 m), Gipfel an der Arlscharte zwischen Großarl- und Maltatal, Ankogel-/Hafnergruppe, Grenze Kärnten/Salzburg
 Brunnkogel (Südostmassiv des Toten Gebirges) (1891 m), Gipfel  im Raum Grundlsee, Totes Gebirge, Steiermark
 Brunnkogel (Höllengebirge, 1779 m), Gipfel südlich der Langbathseen, Höllengebirge, Oberösterreich
 Brunnkogel (Hirzberg) (1726 m), Gipfel im östlichen Dachsteinmassiv bei der Wiesalm, Dachsteingruppe, Steiermark
 Brunnkogel (Höllengebirge, 1708 m), markanter Berg westlich über den Langbathseen, Höllengebirge, Oberösterreich
 Brunnkogel (Höllengebirge, 1508 m), Gipfel über dem Traun- und Weissenbachtal, Höllengebirge, Oberösterreich
 Brunnkogel (Hohe Schrott) (1331 m), Vorgipfel der Hohen Schrott über Bad Ischl, Totes Gebirge, Oberösterreich
 Brunnkogel (Kasberggruppe) (1063 m), Berg bei den Ödseen zwischen Almtal und Steyrtal, Grenze Totes Gebirge / Oberösterreichische Voralpen, Oberösterreich 
 Brunnkogel (Sandling) (1104 m), Berg bei der Blaalam bei Bad Ischl, nördliches Dachsteingruppe, Steiermark

Siehe auch: 
 Brunnenkogel